A eleição municipal do Rio de Janeiro em 1985 ocorreu em 15 de novembro daquele ano para eleger o prefeito e o vice-prefeito para administrar a cidade. Realizada em turno único, o pleito ficou marcado como a primeira eleição direta para a escolha destes cargos da história do Rio e também era a primeira eleição direta após o fim da ditadura militar brasileira na cidade.

Um total de 20 candidatos iniciaram a corrida eleitoral, número este número reduzido para 19 após a desistência de Clemir Ramos, do PDC, na reta final da campanha.

O candidato Saturnino Braga, do PDT, foi eleito com 764,3 mil votos, mais que o dobro da votação do segundo colocado, Rubem Medina, da coligação PFL/PS, que conseguiu 364,3 mil votos.

A chapa vencedora tomou posse na Prefeitura do Rio em 1º de janeiro de 1986 para um mandato de três anos.

Candidatos a prefeito

Resultados

Prefeito

Ver também 
 Eleições municipais no Brasil em 1985

Eleições municipais no Brasil em 1985
Eleições na cidade do Rio de Janeiro